Franklin County er navnet på fireogtyve amter i USA:

 Franklin County, Alabama
 Franklin County, Arkansas
 Franklin County, Florida
 Franklin County, Georgia
 Franklin County, Idaho
 Franklin County, Illinois
 Franklin County, Indiana
 Franklin County, Iowa
 Franklin County, Kansas
 Franklin County, Kentucky
 Franklin County, Maine
 Franklin County, Massachusetts
 Franklin County, Mississippi
 Franklin County, Missouri
 Franklin County, Nebraska
 Franklin County, New York
 Franklin County, North Carolina
 Franklin County, Ohio
 Franklin County, Pennsylvania
 Franklin County, Tennessee
 Franklin County, Texas
 Franklin County, Vermont
 Franklin County, Virginia
 Franklin County, Washington